Le Championnat du monde de Superbike 2013 est la  du Championnat du monde de Superbike.

Tom Sykes remporte le titre de champion du monde Superbike 2013 au guidon de sa Kawasaki. C'est Aprilia qui remporte le titre de champion du monde des constructeurs. Sylvain Guintoli termine troisième au classement des pilotes après être resté très longtemps en tête du championnat, de la course inaugurale le 24 février jusqu'au  septembre, au Nürburgring, n'ayant perdu la tête du championnat que brièvement, le temps d'une manche, le 30 juin à Imola.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Participants

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

2013
Sport motocycliste en 2013
Superbike
Circuit Motorland Aragon